Jméno a příjmení Pedro Martínez nosí více osobností:

Pedro Martínez (baseballista) (* 1971) – dominikánský baseballista, člen Americké baseballové síně slávy,
Pedro Martínez (basketbalový trenér) (* 1961) – španělský basketbalový trenér,
Pedro Martínez (golfista) (* 1963) – paraguayský golfista,
Pedro de la Rosa, celým jménem Pedro Martínez de la Rosa (* 1971) – španělský pilot Formule 1,
Benedikt XIII. (vzdoropapež), vlastním jménem Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor  (1328–1423) – avignonský vzdoropapež římskokatolické církve,
Pedro Martínez (tenista) (* 1997) – španělský tenista,
Pedro Hernández Martínez (* 1978) – španělský fotbalista.